Ла Манзаниља де ла Паз има више значења:

 Општина Ла Манзаниља де ла Паз (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манзаниља де ла Паз (Ла Манзаниља де ла Паз, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику